

События 
 Между 536—533 — Первые выступления Феспида с Икарии в Афинах на празднестве Диониса. Первые трагедии.

Китай 
 6-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 В 1 луне умер князь Малого Ци Вэнь-гун (И-гу), ему наследовал младший брат Юй (Пин-гун, эра правления 535—518). Похоронен Вэнь-гун летом.
 В 1 луне похоронен циньский князь Цзин-гун, на похоронах присутствовал посол Лу.
 Летом луский посол Цзисунь Су поехал в Цзинь.
 В Сун наследник и «правый наставник» Хуа Хэ-би сговорились убить евнуха Лю. Тогда Лю оклеветал Хуа Хэ-би в связях с изгнанником Хуа Чэнем. Пин-гун изгнал Хуа Хэ-би и поставил на его место Хуа Хая. Летом Хуа Хэ-би бежал в Вэй.
 Осенью в Лу приносили жертву для испрошения дождя.
 Осенью чуский полководец Вэй Пи напал на У, войско остановилось в Ганьси, но было разбито и прогнано.
 Зимой луский посол Шу-гун поехал в Чу с соболезнованиями о поражении чусцев.
 Циский Цзин-гун прибыл в Цзинь просить о походе на Янь, чтобы поставить там правителя (в гл.34 «Ши цзи» вместо Цзин-гуна назван Гао Янь — см. 530 год).
 Зимой цзиньцы и циский князь напали на Янь и вернули к власти Хуэй-гуна, но он вскоре умер (согласно «Цзо чжуань», первое нападение было неудачным, а гун был восстановлен на троне лишь в 530 году).
 Умер князь Янь Хуэй-гун, ему наследовал Дао-гун (эра правления 535—529).
 В Чжэн отлит металлический треножник со статьями кодекса наказаний. Цзиньский Шу-сян осудил эту идею Цзы-чаня.

См. также

Примечания